Лас Пимијентас има више значења:

 Лас Пимијентас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пимијентас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику